Руслан Шахаевич Алханов (род. 27 апреля 1962, с. Центарой, Шалинский район, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель. Генерал-полковник полиции (2022). Кандидат юридических наук.

Биография 
Родился 27 апреля 1962 в селе Центарой Шалинского района (ныне село Ахмат-Юрт Курчалоевского района) Чечено-Ингушской АССР.

В 1980—1982 служил в Вооружённых силах СССР.

В 1990 окончил географический факультет Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого по специальности «преподаватель географии». В 2004 окончил Махачкалинский институт финансов и права (2004). В 2007 окончил с отличием Академию управления МВД России.

В 1991 на службе в органах внутренних дел Чечни: милиционер-боец ОМОН при МВД Чеченской Республики.

С 1993 по 1995 — милиционер управления безопасности на транспорте отдела внутренних дел Ленинского района Грозного.

С 1995 по 1997 — в линейном пункте милиции Гудермесского линейного отдела внутренних дел Северо-Кавказского УВД на транспорте.

С декабря 1999 возглавил охрану муфтия Чеченской Республики Ахмата Кадырова.

С 2000 по 2003 — проходит службу в должности командира отдельной роты при УВД МВД РФ по Чеченской Республике по обеспечению безопасности высших должностных лиц и охраны объектов, органов государственной власти Чеченской Республике.

С мая 2003 по июнь 2004 — командир чеченского ОМОНа.

9 мая 2004 присутствовал на грозненском стадионе «Динамо», когда был убит президент Чечни Ахмат Кадыров. В момент взрыва заложенной под креслом Кадырова бомбы, находился рядом с Кадыровым и был ранен.

С июня 2004 исполнял обязанности министра, с 27 декабря 2004 — Министр внутренних дел по Чеченской Республике.

Неоднократно негативно отзывался и обещал покарать одного из лидеров террористов Доку Умарова.

Семья 
Женат. Супруга — Тамара Борисовна. В семье 3 сыновей, 4 дочери, 13 внуков.
 Сын Артур — начальник ОВД Аргуна.
 Сын Бислан — начальник ОМВД по Грозненскому району Чеченской Республики.

Звания 
 Майор милиции (июнь 2004)
 Подполковник милиции (декабрь 2004)
 Полковник милиции (июль 2005)
 Генерал-майор милиции (2006)
 Генерал-лейтенант полиции (24 марта 2011)
 Генерал-полковник полиции (27 мая 2022)

Награды 
 Герой Луганской Народной Республики
 Орден имени Ахмата Кадырова
 Медаль Жукова
 Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
 Медаль «За воинскую доблесть» I и II степеней
 Медаль «200 лет МВД России»
 Именной пистолет Ярыгина от министра внутренних дел Российской Федерации Рашида Нургалиева
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка» (июль 2002)
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней (2004)
 Орден Мужества (август 2006, 4 марта 2015)
 Почётный гражданин Грозного (29 апреля 2013)
 Орден Почёта (2020)

Интересные факты 
 Руслан Алханов стал одним из первых в новейшей истории России полицейским генералом, его первого перевели из милиции в полицию.
 Алханов входит в ближайший круг наиболее преданных соратников Рамзана Кадырова. По словам Кадырова, в 1999 году он, Алханов и ещё несколько «самых близких» людей поклялись на Коране, что «будут всю жизнь вместе».

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Чеченского государственного университета
Выпускники Академии управления МВД России
Генерал-полковники полиции (Российская Федерация)
Министры Чечни
Участники Второй чеченской войны